Ла Виља има више значења:

 Ла Виља (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Виља (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виља (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виља (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виља (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Виља (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Виља (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Виља (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику